James Bond puede referirse a:

Cultura
 James Bond, un personaje de ficción creado en 1953 por Ian Fleming;
Franquicia de James Bond, franquicia oficial del personaje James Bond de EON productions. 
Novelas de James Bond, libros homónimos de Ian Freming.
Películas de James Bond, películas de James Bond.
Actores de James Bond, actores que han interpretado a Bond en las películas. 
Música de James Bond, banda sonora de las películas homónimas.
Chica Bond, modismo de la actriz que interpreta a un personaje femenino de las películas de James Bond. 
Personajes de James Bond, personajes de James Bond.
Aliados de James Bond. 
Enemigos de James Bond.
Vehículos de James Bond, vehículos de James Bond.
Videojuegos de James Bond, videojuegos homónimos.
 James Bond 007, juego de rol basado en el personaje homónimo.

Ciencia
James Bond - Asteroide 9007, asteroide descubierto en 1983 por Antonín Mrkos;
James Bond, ornitólogo (1900-1989), ornitólogo estadounidense.